The Way to the Sea (film), een film uit 1936
The Way to the Sea (compositie), filmmuziek van Britten